Gal – pierwiastek chemiczny
 Ga – grupa etniczna w Ghanie
 Ga – gigaannus, jednostka czasu równa miliardowi (109) lat
 Ga – dawny dystrykt Ghany
 Ga East – dystrykt w regionie Wielka Akra w Ghanie
 Ga West – dystrykt w regionie Wielka Akra w Ghanie
 .ga – domena internetowa przypisana do Gabonu
 ga – kod ISO 639-1 dla języka irlandzkiego
GA:
 Stosowane przez Niemców w czasie II wojny światowej oznaczenie dimetylamidocyjanidofosforanu etylu, bojowego środka trującego znanego pod nazwą tabun
 Georgia – amerykański stan

 Gibereliny –  skrót oznaczający te hormony roślinne